Lann-Bihoué (ou Lann Bihoué) peut désigner :
 l’aéroport de Lorient-Bretagne-Sud, auparavant dénommé aéroport de Lorient Lann-Bihoué
 la base aéronautique, située sur cet aérodrome
 le bagad créé sur cette base ;
 Le Bagad de Lann-Bihoué, chanson qui rend hommage à ce bagad.